DeKay oder De Kay ist der Familienname folgender Personen:

 Charles DeKay (1848–1935), US-amerikanischer Linguist und Dichter
 James Ellsworth De Kay (1792–1851), US-amerikanischer Zoologe
 Tim DeKay (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler